Мануэль Марреро Крус (, род. 11 июля 1963, Ольгин, провинция Ольгин, Куба) — кубинский государственный и политический деятель. Премьер-министр Кубы с 21 декабря 2019 года.

Биография 
Мануэль Марреро родился 11 июля 1963 года в столице провинции Ольгин. По окончании школы окончил архитектурный институт и работал архитектором. Затем перешёл в туризм. В 2004 году возглавил министерство по туризму.

В 2019 году на Кубе прошёл конституционный референдум, на котором было принято решение восстановить посты главы правительства и президента страны. До этого эти посты занимал Председатель Государственного совета Кубы. Вскоре после этого Председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель занял пост президента страны. На пост премьер-министра он предложил главу туристического ведомства. Кубинский парламент единогласно поддержал это решение.

Примечания 

Министры Кубы
Премьер-министры, вступившие в должность в 2019 году
Действующие руководители государств
Премьер-министры Кубы
Политики XXI века
Правители XXI века